Ха́ккинен, Хя́ккинен () — финская фамилия. Известные носители:

 Хаккинен, Джей (род. 1977) — американский биатлонист.
 Хаккинен, Мика (род. 1968) — финский автогонщик, двукратный чемпион Формулы-1.
 Хяккинен, Яана (урожд. Йокела) — финская кёрлингистка.